Patil ist der Familienname folgender Personen:

 Dinkar Patil (1915–2005), indischer Filmregisseur
 Pratibha Patil (* 1934), indische Rechtsanwältin und Politikerin
 Priti Patel (* 1972), britische Politikerin
 Sadashiv Kanoji Patil (1900–1981), indischer Politiker
 Sandeep Patil (* 1956), indischer Cricketspieler
 Shivraj Patil (* 1935), indischer Politiker
 Smita Patil (1955–1986), indische Schauspielerin
 Vasantrao Patil (1917–1989), indischer Politiker
 Veerendra Patil (1924–1997), indischer Politiker

Patil ist der Familienname folgender fiktiver Personen:
 Padma Patil, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane #Padma Patil
 Parvati Patil, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Parvati Patil